Lucia di Lammermoor est un opéra de Gaetano Donizetti (1835), d'après le roman La Fiancée de Lammermoor de Walter Scott (1819).

Cet opéra a été adapté plusieurs fois au cinéma :
 Lucia di Lammermoor, film italien de Piero Ballerini (1946) ;
 Lucia di Lammermoor, film italien de Mario Lanfranchi (1971) ;
 Lucia di Lammermoor, téléfilm italien d'Andrea Dorigo (2003) ;
 Lucia di Lammermoor, film italien de Frank Zamacona (2009).